

Album musicali
 Carboni – album di Luca Carboni del 1992
 Diario Carboni – album di Luca Carboni del 1993
 Luca Carboni – album di Luca Carboni del 1997

Geografia
 Antonio Carboni – località della provincia di Buenos Aires

Persone
 Amedeo Carboni (1965) – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Andrea Carboni (2001) – calciatore italiano
 Angelo Carboni (1891-1977) – avvocato e politico italiano
 Berardo Carboni (1975) – regista cinematografico, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Cecilia Carboni (1663-1739) – nobildonna italiana
 Edvige Carboni (1880-1952) – mistica italiana laica del Terz'Ordine Francescano, beata della Chiesa cattolica
 Enrico Carboni (1906-1993) – avvocato e politico italiano
 Erberto Carboni (1899-1984) – architetto e designer italiano
 Ezequiel Alejo Carboni (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Fiorella Carboni (1990) – calciatrice italiana, di ruolo attaccante
 Flavio Carboni (1932-2022) – faccendiere italiano
 Francesco Carboni (1746-1817) – linguista, traduttore e scrittore italiano
 Francesco Carboni (1945) – politico e avvocato italiano
 Giacomo Carboni (1889-1973) – generale e agente segreto italiano
 Giovanni Carboni (1995) – ciclista su strada italiano
 Giovanni Battista Carboni (1729-1790) – scultore e critico d'arte italiano, figlio di Rizzardo
 Giuseppe Carboni  (1856-1929) – docente e latinista italiano
 Giuseppe Carboni (1961) – giornalista italiano
 Guido Carboni (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Luca Carboni (1962) –  cantautore e musicista italiano
 Luigi Carboni (1540-1600) è stato un pittore italiano
 Marino Carboni (1933-1979) – politico e sindacalista italiano
 Massimo Carboni (1943) – giornalista e conduttore radiofonico italiano
 Massimo Carboni (1954) – storico dell'arte italiano
 Oscar Carboni (1914-1993) – cantante italiano
 Pietro Carboni (1914-1944) – ufficiale e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Raffaello Carboni (1817-1875) – scrittore, patriota e attivista politico italiano
 Rino Carboni (...) – truccatore cinematografico italiano
 Rizzardo Carboni (1684-1754) – scultore, intagliatore ed ebanista italiano, padre di Giovanni Battista
 Roberto Carboni (1958) –  vescovo cattolico italiano
 Roberto Eduardo Carboni (1985) – ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Romolo Carboni (1911-1999) – arcivescovo cattolico italiano
 Tarcisio Carboni (1923-1995) – vescovo cattolico italiano
 Valerio Carboni (1980) – compositore, polistrumentista, cantante, fonico e produttore discografico italiano

Altro
 Azienda carboni italiani – azienda pubblica italiana, cessata nel 1957

Pagine correlate
 Carbon
 Carbone